Матвіївська сільська рада — Запорізька область, Веселівський район
 Матвіївська сільська рада — Запорізька область, Вільнянський район
 Матвіївська сільська рада — Луганська область, Свердловський район
 Матвіївська сільська рада — Тернопільська область, Шумський район
 Матвіївська сільська рада — Черкаська область, Чигиринський район
 Матвіївська сільська рада — Чернігівська область, Сосницький район

Посилання 

 Пошук на сайті ВРУ